Fairdale può riferirsi ad alcune località degli Stati Uniti:

 Fairdale (Dakota del Nord)
 Fairdale (Illinois)
 Fairdale (Pennsylvania)